Józef Poniatowski (1763 - 1813), een Poolse generaal, maarschalk van Frankrijk en nationale held
Marie André Poniatowski (1921 - 1945), een onderluitenant tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de 1e Poolse Pantserdivisie
Michael Poniatowski (1736 - 1794), een Poolse edelman en aartsbisschop
Michel Poniatowski (1922 - 2002), een Franse minister van binnenlandse zaken
Stanislaus August Poniatowski (1732 - 1798), de laatste koning van een zelfstandig Polen

Zie ook 
Ciołek